Termenul „Brake” se poate referi la:

Brake (Unterweser) in Niedersachsen
Brake (Bielefeld) cartier din Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
Brack în limba germană „ruptură de dig”